Klövtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klövtjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Lilla Klövtjärnen, sjö i Ovanåkers kommun, 
Stora Klövtjärnen, sjö i Ovanåkers kommun,  (8,03 ha)
Klövtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Klövtjärnarna, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun, 
Lill-Klövtjärnen, sjö i Bodens kommun, 
Stor-Klövtjärnen, sjö i Bodens kommun, 
Klövtjärnarna (Malå socken, Lappland, 724111-163088), sjö i Malå kommun, 
Klövtjärnarna (Malå socken, Lappland, 724129-163019), sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn